Die NIFL Premiership 2019/20 (auch Danske Bank Premiership nach dem Ligasponsor Danske Bank) war die zwölfte Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga seit der Neuorganisation der Liga und die 119. Spielzeit insgesamt. Die Saison begann am 4. August 2019 und endete wegen der COVID-19-Pandemie im Vereinigten Königreich vorzeitig am 7. März 2020.

Meister wurde zum 54. Mal Linfield FC. Damit teilt sich Linfield zusammen mit den Glasgow Rangers den Rekord für die meisten nationalen Meisterschaften weltweit.

Modus 
Die zwölf Mannschaften sollten zunächst jeweils dreimal – davon mindestens einmal zuhause und einmal auswärts – an insgesamt 33 Spieltagen gegeneinander antreten. Wegen der Pandemie wurde die Saison nach 31 Spieltagen abgebrochen. Die anschließende Meister- und Abstiegsrunde entfiel genauso wie die Relegation gegen den Abstieg.

Der Meister nahm an der Qualifikation zur Champions-League, der Zweite und der Pokalsieger an der Europa League teil. Der Tabellenletzte stieg ab.

Mannschaften

Abschlusstabelle 
!!Ø Punkte
|| 2,23
|| 2,10
|| 1,90
|| 1,90
|| 1,87
|| 1,81
|| 1,13
|| 1,03
|| 0,97
|| 0,87
|| 0,58
|| 0,48

Platzierungskriterien: 1. Punktedurchschnitt – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football

Einzelnachweise 

2019/20
Fußballsaison 2019/20